

Яворовий Потік — гірська річка у Попрадському окрузі й Татранському повіті Пряшівського краю й Малопольського воєводства.

Яворовий Потік — річка, ліва притока Рандової, протікає в окрузі Наместово.